Putzmaschine bezeichnet:
 eine Maschine zur Verarbeitung von Putz
 in Österreich eine Scheuersaugmaschine